Владимир Фёдорович Демьянов () — советский и российский учёный-математик, доктор физико-математических наук, профессор СПбГУ.

Биография 
В 1961 г. окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета, дипломник кафедры вычислительной математики. С 1963 г. работал в СПбГУ на должностях старшего инженера, старшего научного сотpудника, доцента, пpофессоpа, заведующего кафедрой математической теории моделирования систем управления факультета прикладной математики — процессов управления СПбГУ. В 1972 г. присвоена учёная степень доктора физико-математических наук. Автор научных работ по математическому программированию, теории минимакса, теории управления, негладкому анализу и недифференцируемой оптимизации, математической диагностике.

Научные труды 
 В. Ф. Демьянов, А. М. Рубинов Приближенные методы решения экстpемальных задач. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. — 180 с.
 V. F. Demyanov, A. M. Rubinov Approximate methods in optimization problems. — New York: Elsevier, 1970. — 256 p.
 В. Ф. Демьянов, В. Н. Малоземов Введение в минимакс. — М.: Наука, 1972. — 368 с. (пер. на англ. яз. — 1974; New York, 1990; на нем. яз. — Leipzig, 1975; на польск. яз. — Warszawa, 1975).
 V. F. Demyanov, V. N. Malozemov Introduction to minimax. — New York: Dover, 1990. 307 p.
 Демьянов В. Ф. Минимакс: дифференцируемость по напpавлениям. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. — 112 с.
 В .Ф. Демьянов, Л. В. Васильев Недифференцируемая оптимизация. — М.: Наука, 1981. — 384 с. (пер. на англ. яз. — New York, 1985; китайск. яз. — Дайлань, 1991)
 В. Ф. Демьянов, А. М. Рубинов Основы негладкого анализа и квазидиффеpенциальное исчисление. — М.: Наука, 1990. — 431 с.
 Демьянов В. Ф. Теорема о неподвижной точкe и ее применения. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. — 134 с.
 Демьянов В. Ф. Условия экстpемума и ваpиационные задачи. — СПб.: НИИ Химии СПбГУ, 2000. — 136 с.

Примечания

Источники 
 Воспоминания о В. Ф. Демьянове / В. Л. Никитенков, А. Б. Певный. Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 1. Вып. 1 (19). 2014.

Ссылки 
 eLIBRARY.ru Демьянов Владимир Фёдорович. Список публикаций автора

Математики СССР
Математики России
Выпускники математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Профессора Санкт-Петербургского университета